Ifen steht für:
 Europäische Eibe, eine Baumart
 Hoher Ifen, ein Berg in den Allgäuer Alpen
 Ifen (Oberstaufen), Gemeindeteil des Markts Oberstaufen